Josef Winterhalder ist der Name folgender Personen:

* Josef Winterhalder der Ältere (1702–1769), deutscher Bildhauer
 Josef Winterhalder der Jüngere (1743–1807), deutsch-tschechischer Maler